В списке представлены ныне живущие архиереи Грузинской православной церкви.

Епископат Православной церкви Грузинской православной церкви насчитывает (на 30 июля 2022 года) 41 человек, из них 38 — епархиальные архиереи, в том числе Предстоятель Церкви католикос-патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхетский и Тбилисский и митрополит Пицундский и Сухумо-Абхазский Илия II, двое — титулярные архиереи и один — архиерей на покое.

Список составлен в порядке старшинства по сану, при одинаковом сане по старшинству епископской хиротонии (первая дата в скобках после имени).

Старейший по возрасту архиерей Грузинской православной церкви — католикос-патриарх Илия II (, 1933 года рождения); самый молодой — епископ Симеон (Цакашвили) (, 1982 года рождения).

Патриаршество Католикоса-Патриарха Ефрема II

Хиротонии 1963 года 
 Илия (Гудушаури-Шиолашвили), католикос-патриарх всея Грузии (26 августа 1963; на кафедре с 23 декабря 1977)

Патриаршество Католикоса-Патриарха Илии II

Хиротонии 1981 года 
 Анания (Джапаридзе), митрополит Манглисский и Тетрицкаройский (15 марта 1981; на кафедре c 25 декабря 1992 года)

Хиротонии 1982 года 
 Вахтанг (Ахвледиани), титулярный митрополит Цуртавский (2 августа 1982; на кафедре с 11 октября 2013 года)

Хиротонии 1983 года 
 Зосима (Шиошвили), митрополит Цилканский и Душетский (11 октября 1983; на кафедре с 20 июля 1984 года)

Хиротонии 1988 года 
 Георгий (Шаламберидзе), митрополит Ткибульский и Терджольский (14 октября 1988; на кафедре с 21 декабря 2006)

Хиротонии 1992 года 
 Иов (Акиашвили), митрополит Урбнисский и Руисский (17 мая 1992; на кафедре с 21 октября 1996 года)
 Даниил (Датуашвили), митрополит Чиатурский и Сачхерский (22 мая 1992; на кафедре c 21 декабря 2010 года)
 Давид (Махарадзе), митрополит Алавердский (24 мая 1992; на кафедре с 1 сентября 1993)
 Авраам (Гармелия), митрополит Западноевропейский (25 декабря 1992; на кафедре с 17 октября 2002 года)

Хиротонии 1995 года 
 Исаия (Чантурия), митрополит Никозский и Цхинвальский (7 апреля 1995; на кафедре со дня хиротонии)
 Иосиф (Киквадзе), митрополит Шемокмедский (7 апреля 1995; на кафедре со дня хиротонии)
 Серафим (Джоджуа), митрополит, бывший Боржомский и Бакурианский (20 апреля 1995; на покое с 25 апреля 2016 года)

Хиротонии 1996 года 
 Григорий (Бербичашвили), митрополит Потийский и Хобский (24 марта 1996; на кафедре со дня хиротонии)
 Николай (Пачуашвили), митрополит Ахалкалакский, Кумурдойский и Карсский (29 марта 1996; на кафедре с 28 ноября 2002 года)
 Феодор (Чуадзе), митрополит Ахалцихский, Тао-Кларджетский и Лазский (27 октября 1996; на кафедре с ноября 1998 года)
 Савва (Гигиберия), митрополит Хонский и Самтредский (4 ноября 1996; на кафедре со дня хиротонии)
 Димитрий (Шиолашвили), митрополит Батумский и Лазский (8 ноября 1996; на кафедре со дня хиротонии)
 Антоний (Булухия), митрополит Ванский и Багдатский (11 ноября 1996; на кафедре со дня хиротонии)

Хиротонии 1998 года 
 Герасим (Шарашенидзе), митрополит Зугдидский и Цаишский (29 марта 1998; на кафедре со дня хиротонии)
 Андрей (Гвазава), митрополит Горийский и Атенский (18 октября 1998; на кафедре с 11 октября 2013 года)
 Давид (Тикарадзе), титулярный архиепископ Адишский (14 октября 1998; на кафедре с 11 октября 2013 года)

Хиротонии 2002 года 
 Петр (Цаава), митрополит, бывший Чкондидский (17 октября 2002; смещён с кафедры с 31 октября 2019 года)
 Стефан (Калаиджишвили), митрополит Цагерский и Лентехский (27 октября 2002; на кафедре со дня хиротонии)
 Иларион (Китиашвили), митрополит Местийский и Верхне-Сванетский (3 ноября 2002; на кафедре со дня хиротонии)

Хиротонии 2003 года 
 Евфимий (Лежава), архиепископ Гурджаанский и Велисцихский (24 августа 2003; на кафедре со дня хиротонии)
 Лука (Ломидзе), архиепископ Сагареджойский и Ниноцминдский (27 августа 2003; на кафедре со дня хиротонии)
 Иегудиил (Табатадзе), архиепископ Степанцминдский и Хевский (28 августа 2003; на кафедре c 21 декабря 2006 года)
 Зинон (Иараджули), архиепископ Дманисский и Агарак-Таширский (30 августа 2003; на кафедре со дня хиротонии)
 Шио (Муджири), митрополит Сенакский и Чхороцкуйский, местоблюститель патриаршего престола (7 сентября 2003; на кафедре со дня хиротонии)

Хиротонии 2006 года 
 Ефрем (Гамрекелидзе), архиепископ Болнисский (21 декабря 2006; на кафедре со дня хиротонии)
 Спиридон (Абуладзе), архиепископ Схалтский (24 декабря 2006; на кафедре со дня хиротонии)

Хиротонии 2008 года 
 Иоанн (Гамрекели), митрополит Кутаисский и Гаэнатский (14 сентября 2008; на кафедре с 31 октября 2019 года)

Хиротонии 2009 года 
 Мелхиседек (Хачидзе), епископ Маргветский и Убисский (3 мая 2009; на кафедре с 27 октября 2013 года)

Хиротонии 2010 года 
 Иаков (Якобашвили), епископ Бодбийский (9 мая 2010; на кафедре с 23 апреля 2012)

Хиротонии 2013 года 
 Михаил (Габричидзе), епископ Тианетский и Пшав-Хевсуретский (20 октября 2013; на кафедре со дня хиротонии)
 Симеон (Цакашвили), епископ Сурамский и Хашурский (11 ноября 2013; на кафедре со дня хиротонии)
 Георгий (Джамделиани), епископ Марнеульский и Худжабский (23 ноября 2013; на кафедре со дня хиротонии)
 Иоанн (Шомахия), епископ Марткопский и Гардабанский (1 декабря 2013; на кафедре с 12 января 2015)
 Григорий (Кация), епископ Цалкский (4 декабря 2013; на кафедре с 12 января 2015)

Хиротонии 2014 года 
 Досифей (Богверадзе), епископ Бельгийский и Голландский (15 июня 2014; на кафедре со дня хиротонии)
 Савва (Инцкирвели), епископ Северо-Американский (22 июня 2014; на кафедре со дня хиротонии)

Хиротонии 2015 года 
 Вахтанг (Липартелиани), епископ Никорцминдский (1 июня 2015; на кафедре со дня хиротонии)

Избранные в архиереи 
 Димитрий (Тетруашвили), архимандрит, избранный епископом Кахским и Курмухским (избран 3 июля 2014)

Архиереи Грузинской православной церкви, запрещённые в служении 
 Христофор (Цамалаидзе), бывший митрополит Урбнисский и Руисский (19 августа 1979; повторно запрещён в служении 15 августа 1995 года)

Примечания